Legienen ist ein deutscher Ortsname:
 Legienen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Leginy (Bartoszyce), Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Legienen, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Leginy (Reszel), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Legienersee